Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 2000 – turniej żużlowy, rozegrany po raz 48. w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zwyciężył Polak Roman Jankowski.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 22 października 2000
 Sędzia: Stanisław Pieńkowski

Bibliografia 
 Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 2000

2000
2000 w sporcie żużlowym
2000 w polskim sporcie